Schänitz ist der Name folgender Orte in Sachsen:
 Schänitz (Hirschstein), Ortsteil der Gemeinde Hirschstein im Landkreis Meißen
 Schänitz (Nossen), Ortsteil der Stadt Nossen im Landkreis Meißen